Taris est un patronyme attesté en France notamment dans le département de la Gironde et dans le département des Landes.

Personnalités 

 Félicien Taris (1983-), producteur audiovisuel et chanteur français ;
 Jean Taris (1909-1977), nageur français ;
 Michel Taris, tireur français.

Autres 

 Le Ruisseau de Taris est une  rivière du sud de la France
 Taris est une planète de l'univers étendu de Star Wars ;
 Taris, roi de l'eau est un court métrage français de Jean Vigo ;
 Tariş est une entreprise turque.

Références